Rywalizacja mężczyzn w jeździe po muldach podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana na trasie Schneaschea. Mistrzostwa świata z 2013 roku nie obronił Kanadyjczyk Mikaël Kingsbury, który przegrał złoty medal o 35 setnych punktu z reprezentantem Francji Anthony Benną. Brązowym medalistą został Rosjanin Aleksandr Smyszlajew.

Kwalifikacje

1. Runda kwalifikacji

2. Runda kwalifikacji

Finały

Finał 1

Finał 2

Bibliografia 
 Lista startowa kwalifikacji

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015